Световна лига по волейбол 2002 e турнир по волейбол за мъже. Той се провежда от 27 юни до 18 август 2002 и в него участват 16 национални отбори.

 Регламент
Мач спечелен с 3 – 0 или 3 – 1: 3 точки за победителя, 0 за победения
Мач спечелен с 3 – 2: 2 точки за победителя, 1 за победения
В случай на равенство, отборите бивал класирани съгласно следните критерии:
брой на спечелените мачове, коефициент (на точките), коефициент (на геймовете)

Отбори 
Участват следните национални отбори:

Международен кръг

Група A 

|}

|}

Група B 

|}

|}

Група C 

|}

|}

Група D 

|}

|}

Финален кръг

Група E 
 Мачовете от група E се играят в Ресифи, Бразилия.

|}

|}

Група F 
 Мачовете от група F се играят в Бело Оризонте, Бразилия.

|}

|}

Полуфинали и финали 
 Мачовете се играят в Бело Оризонте, Бразилия.

Полуфинали 

|}

3-то място 

|}

Финал 

|}

Крайно класиране

Награди 
 Най-резултатен играч:  Иван Милкович
 Най-добър нападател:  Павел Абрамов
 Най-добър на блокада:  Алексей Кулешов
 Най-добър на сервис:  Вадим Хамутцикх

Външни препратки 
 Официален сайт

Световна лига по волейбол